Террористическое нападение на школьный автобус из поселка Авивим (Бойня в школьном автобусе из Авивим, в англоязычных источниках — «Avivim school bus massacre») — проведено НФОП-ГК (ООП) 22 мая 1970 года на «Северном шоссе» в Израиле.

12 израильтян, включая 9 детей в возрасте от 7 до 14 лет, были убиты, 24-25 — ранены, в том числе тяжело.

Теракт 
Ранним утром 22 мая автобус, в основном с детьми 1 — 3-х классов, всего — более 30 пассажиров, как обычно, выехал из поселка (мошава) Авивим близ границы Израиля с Ливаном, и должен был доставить детей в местную школу в Довеве. Террористы, предположительно прибывшие из Ливана, заранее разведали расписание движения автобуса и устроили засаду на шоссе № 8967. Автобус был обстрелян, в том числе из ручного противотанкового гранатомёта, с обеих сторон дороги.

Водитель автобуса Рами Яркони (за несколько месяцев до теракта уже спасший своих пассажиров, выскользнув из засады террористов), как и двое других взрослых, был в числе пострадавших от первого залпа, но продолжил движение. После того, как они были убиты, автобус врезался в дорожное ограждение, при этом террористы продолжали вести огонь по автобусу.

Террористы задержаны не были.

Жертвы 

 Эстер Авикезер (23) 
 Йехуда Охайон (10) 
 Яффа Батито (8) 
 Маймон Битон (7) 
 Хавива Битон (7) 
 Хана Битон (8) 
 Шимон Битон (9) 
 Шуламит Битон (9) 
 Махлуф Битон (28) 
 Ализа Перец (14) 
 Рами Яркони (29) 
 Шимон Азран (35)   
 Лея Ревиво (52) — скончалась от оставшегося в голове осколка в 2013 году..

Дети, учившиеся в первых трех классах, были захоронены на специальном участке кладбища в Цфате.
В память о жертвах теракта в центре поселка Авивим и у места теракта установлены монументы.

После теракта, была введена охрана каждого автобуса, чей маршрут проходит по «Северному шоссе».

Примечания 

Арабо-израильский конфликт
Террористические акты 1970 года
Террористические акты палестинских националистов
1970 год в Израиле
Террористические акты, совершённые в Израиле
События 22 мая
Май 1970 года
Массовые убийства в Израиле
Убийства детей
Убийства подростков‎
Школьный автобус